Mongol est le gentilé relatif à la Mongolie.
 Les Mongols sont un peuple ou un groupe de peuples d'Asie centrale.
 L'empire mongol fut un état historique fondé par Gengis Khan.
 Les langues mongoles (ou langues mongoliques) forment une famille de langues, parlées principalement en Fédération de Russie, en Mongolie et en République populaire de Chine.
 Le mongol ou khalkha est une des langues mongoles, et la langue officielle de la Mongolie, ainsi que différentes autres langues de cette région.
 Le mongol intérieur (dont le tchakhar est un groupe de dialectes mongols de Mongolie-Intérieure, en Chine différents de ceux de Mongolie, ainsi que différentes autres langues de cette région.
 Le mongol est une langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Mongol est un film historique de 2007 sur la vie de Gengis Khan.
 Le Mongol Rally est un raid motorisé entre Londres et Oulan-Bator.
 les Mongols, ou Mongols Motorcycle Club, un groupe de motards criminalisés en Californie.
 Le système mongol, ou Armongol, est en Micronésie (Palaos) un ancien système de relations sociales et sexuelles.

Voir aussi 
 Moghol, le terme persan pour désigner les Mongols, connu principalement pour désigner la dynastie turco-mongole timouride à l'origine de l'empire moghol en Inde.
 Le moghol, une langue mongole d'Afghanistan, peut-être éteinte.